Alexandra Dulgheru era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta nel primo turno da Lara Arruabarrena Vecino.

La stessa Arruabarrena Vecino ha superato in finale Catalina Castaño per 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Mandy Minella (secondo turno)
  Lara Arruabarrena Vecino (campionessa)
  Alexandra Cadanțu (secondo turno)
  Aleksandra Panova (quarti di finale)

  María Teresa Torró Flor (primo turno)
  Elina Svitolina (semifinale)
  Nina Bratčikova (secondo turno)
  Tatjana Maria (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Copa Bionaire 2013